El tòrax, la part alta del tronc en anatomia:
 Angina de pit
 Veu de pit
 Els pits, les mames d'una femella.
 Pit (Kid Icarus), personatge aparegut en la sèrie de videojocs Kid Icarus.